Турецко-персидская война 1821—1823 годов — вооружённый конфликт между Османской империей и каджарским Ираном, вызванный неурегулированностью вопроса о границе.

Предыстория 
После поражения в русско-персидской войне 1804—1813, Персия, по инициативе принца Аббас-Мирзы провёла модернизацию своей армии с помощью британских советников. Тем временем в 1816 году правителем Багдадского пашалыка Османской империи в 1816 году стал Дауд-паша (мамлюк, грузин по национальности). Став правителем Багдада, Дауд-паша сразу же взялся за укрепление пашалыка, который за 15 предшествующих лет пришёл в состояние анархии и упадка. Труднее всего оказалось восстановить контроль над Иракским Курдистаном, правители которого к этому времени признали себя вассалами персидского шаха. Чтобы покончить с этим, Дауд-паша попытался в 1818—1819 годах сместить персидского ставленника Махмуд-пашу Бабана и назначить правителем Сулеймании его родственника, но потерпел неудачу, которую объяснял вмешательством багдадского резидента Британской Ост-Индской компании Рича.

Обвинив Рича в подстрекательстве курдов к неповиновению, Дауд-паша вступил в борьбу с Ост-Индской компанией. По его распоряжению её агенты (главным образом персы) были лишены привилегий и приравнены к прочим местным торговцам, а таможенные пошлины на британские товары были увеличены вдвое. В ответ на это Рич привёл в состояние боевой готовности свои войска, распорядился ввести в реку Тигр военные суда Компании и прервать сообщение между Басрой и Багдадом. Тогда Дауд конфисковал товары Ост-Индской компании и осадил её багдадскую резиденцию, но, встретив вооружённое сопротивление, пошёл на уступки, и в мае 1821 года разрешил Ричу и всем английским служащим Компании покинуть страну.

Избавившись от Рича, Дауд немедленно возобновил компанию против правителя Сулеймании, но багдадские войска были разбиты объединёнными силами курдов и персов. Тогда Дауд обрушился на персов, проживавших в Ираке; были изъяты сокровища, принадлежавшие шиитскому духовенству Кербелы и Ан-Наджафа. Эти действия обострили турецко-персидские отношения.

Ход войны 
Русские и османские интриги в поддержке мятежных племен Азербайджана вызвали следующую войну Каджаров. После того, как османский губернатор Эрзерума взял под свою защиту двa племени Азербайджана в 1821 году, Аббас Мирза, теперь 32-х летний командир-ветеран, повел свои войска в район озера Ван при минимальном османском сопротивлении. Войска под командованием багдадского паши начали контрнаступление в юго-западный Иран, но были вытеснены армией под командованием другого каджарского принца. Болезнь, убившая принца, воспрепятствовала захвату иранцами Багдада, и вскоре после этого холера положила конец боевым действиям иранской армии на юге. 

В ходе этих боевых действий Каджары покорили эмират Арабистана, который включал в себя большую часть современного Хузестана и порт Моаммера (Хоррамшахр). Правители Арабистана добились независимого существования с конца XVII века, поддерживая иранцев против Османов. Возвращаясь к северу, Аббас Мирза с 30 тыс. чел. разбил османские войска в 52 тыс. человек в ожесточенной битве при Эрзеруме в конце того же года.

Итоги 
Эрзрумский договор, подписанный в 1823 году, завершил войну, с тем, что обе стороны согласились на территориальный статус-кво. Османы нарушили соглашение в 1837 году и захватили Арабистан, временно включив его в провинцию Аль-Басра. Опасаясь распространения османского влияния, Великобритания и Россия заставили османов отойти на западный берег реки Шатт-аль-Араб. Второй Эрзерумский договор, подписанный иранцами и османами в 1847 году, поместил эмират под сюзеренитет иранцев и стабилизировал западную границу. Из-за того, что британцы хотели держать реки региона открытыми для коммерческого и военно-морского использования, они удержали Иран от полного захвата Арабистана, и регион подпал под британскую сферу влияния и сохранял номинальную независимость в течение нескольких последовавших десятилетий.

Примечания 

Турецко-персидские войны
Войны 1821 года
Войны 1822 года
Войны 1823 года
1820-е годы в Азии
События в иле Эрзурум